Lindich ist ein geographischer Name:

 Lindich, häufiger Gemarkungsname 
 Lindich (Öhringen), Hof in der Gemarkung der Stadtteils Baumerlenbach von Öhringen im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Schloss Lindich, Schloss in der Gemarkung des zentralen Stadtteils von Hechingen im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lindig (Begriffsklärung)
 Lindach